Sonata per pianoforte n. 9 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 9 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonata per pianoforte n. 9 di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin